Zhuoxi () – gmina aborygeńska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Zhuoxi w 2016 roku liczyła 6036 mieszkańców – 2739 kobiet i 3297 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 1688, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,58 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian